Příjmení Louda, přechýleně Loudová,  nese více různých osobností:

 Ivana Loudová (1941–2017) – česká hudební skladatelka a pedagožka
 Jan Louda (* 1949) – český architekt
 Jiří Louda (1920–2015) – český heraldik, knihovník a penzionovaný voják
 Karel Louda (1904–1942) – český pravoslavný kostelník a oběť 2. světové války
 Matěj Louda z Chlumčan (13??–1460) – písecký hejtman, husitský bojovník a diplomat, hofrychtéř a zřejmě kronikář
 Pavel Louda (* 1974) – poděbradský podnikatel

Česká příjmení